Le Cheval de fer peut désigner :

 Le Cheval de fer (The Iron Horse), film américain de John Ford sorti en 1924 ;
 Le Cheval de fer, film documentaire français de Pierre-William Glenn sorti en 1975 ;
 Le Cheval de fer, court-métrage d'animation belge réalisé par Gérald Frydman sorti en 1984 ;
 Le Cheval de fer, septième album de la série de bande dessinée Blueberry de Jean-Michel Charlier et Jean Giraud ;
 Le Cheval de fer (), série télévisée américaine diffusée de 1966 à 1968.